Résultats détaillés de l'édition 2006 du tournoi de tennis professionnel masculin de Thaïlande. Cette dernière s'est tenue du  au  sur dur en intérieur à Bangkok. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 James Blake remporte son  en simple face à Ivan Ljubičić.
 En double la paire israélienne Jonathan Erlich/Andy Ram remporte le titre face aux frères écossais Andy Murray/Jamie Murray. Il s'agit pour tous les deux du .

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Thaïlande
 Tournoi de tennis de Thaïlande (WTA 2006) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
2006 en Thaïlande
Tennis en septembre 2006
Tennis en octobre 2006